Тейлор () — англійське прізвище, утворене від слова tailor (походить від середньоанглійського слова taillour), що означає «кравець».

Політики та громадські діячі 
 Закарі Тейлор (1784 — 1850) — дванадцятий президент США.
 Кеннет Тейлор (1734 — 2015) — канадський дипломат, педагог і бізнесмен.
 Майрон Тейлор (1874 — 1959) — американський промисловець, релігійний діяч, дипломат.
 Максвелл Давенпорт Тейлор (1901 — 1987) — генерал армії США, командував 101-ю десантною дивізією.
 Маргарет Різ Тейлор (1916 — 1996) — американська благодійниця та волонтерка.
 Вільям Тейлор (1947) — американський дипломат, посол США в Україні в 2006—2009.
 Чарлз Тейлор (1948) — ліберійський політик, колишній президент і диктатор Ліберії.

Митці

Музиканти та виконавці 
 Вінс Тейлор (1939 — 1991) — британський рок-музикант.
 Джеймс Тейлор (1948) — американський гітарист, композитор, автор пісень.
 Джейсон Тейлор (The Game; 1979) — американський репер.
 Джон Тейлор (1960) — британський музикант, бас-гітарист гурту Duran Duran.
 Едді Тейлор (1923 — 1985) — американський блюзовий гітарист і співак.
 Катріна Лаверн Тейлор (Trina; 1978) — американська реперка.
 Коко Тейлор (1928 — 2009) — американська блюзова співачка.
 Корі Тейлор (1973) — американський співак, вокаліст гурту Slipknot.
 Крід Тейлор (1929—2022) — американський музичний продюсер.
 Мелвін Тейлор (1959) — американський блюзовий музикант.
 Роджер Меддоуз-Тейлор (1949) — англійський музикант, барабанщик гурту Queen.
 Роджер Ендрю Тейлор (1960) — британський музикант, ударник гурту Duran Duran.
 Семюел Коулридж-Тейлор (1875 — 1912) — британський композитор, піаніст та диригент.
 Сесіл Тейлор (1929 — 2018) — американський піаніст, один з піонерів фрі-джазу.
 Теяна Тейлор (1990) — американська співачка, актриса, танцівниця і модель.
 Тревор Тейлор (1958 — 2008) — німецький співак, перший лідвокаліст гурту Bad Boys Blue.
 Хаунд-Дог Тейлор (Теодор Рузвельт Тейлор; 1915 — 1975) — американський блюзовий гітарист і співак.

Актори та моделі 
 Аарон Тейлор-Джонсон (1990) — британський актор.
 Айсіс Тейлор (1989) — американська порноакторка.
 Аня Тейлор-Джой (1996) — американська актриса та модель.
 Бренді Тейлор (1982) — американська порноакторка.
 Гвендолін Тейлор (1987) — новозеландська акторка.
 Джеймс Арнольд Тейлор (1969) — американський актор озвучення.
 Джулія Тейлор (1978) — угорська порноактриса.
 Еліза Тейлор (1989) — австралійська акторка.
 Елізабет Тейлор (1932 — 2011) — англо-американська акторка.
 Естель Тейлор (1894 — 1958) — американська актриса, популярна в епоху німого кіно.
 Медді Тейлор (1966) — американська акторка, сценаристка і комік.
 Рейчел Тейлор (1984) — австралійська телевізійна та кіноакторка.
 Роберт Тейлор (1911 — 1969) — американський актор кіно і телебачення.
 Роберт Тейлор (1944 — 2014) — американський аніматор і кінопродюсер.
 Роберт Тейлор (1963) — австралійський актор.
 Робін Лорд Тейлор (1978) — американський актор.
 Род Тейлор (1930 — 2015) — австралійський і американський актор.
 Сем Тейлор (1895 — 1958) — американський кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Тамара Тейлор (1970) — канадська акторка.
 Шерон Тейлор (19??) — канадська акторка.

Письменники 
 Ендрю Тейлор (1951) — британський письменник детективного жанру.
 Лейні Тейлор (1971) — американська письменниця у жанрі фентезі.
 Роберт Тейлор (1946) — американський письменник.

Художники, скульптори, архітектори 
 Ернест Мервін Тейлор (1906 — 1964) — новозеландський графік і скульптор.
 Роберт Тейлор (1714 — 1788) — англійський архітектор.

Науковці та лікарі 
 Алан Джон Персиваль Тейлор (1906 — 1990) — британський історик.
 Брук Тейлор (1685 — 1731) — англійський математик, на честь якого названо ряд Тейлора.
 Гаррієт Тейлор-Мілль (1807 — 1858) — англійська феміністка, філософиня.
 Джанет Тейлор (1804 — 1870) — англійська жінка-астроном та експерт з навігації.
 Джеффрі Інграм Тейлор (1886 — 1975) — британський фізик, математик, фахівець з гідродинаміки й теорії хвиль.
 Джозеф Тейлор молодший (1941) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1993 року за відкриття нового типу пульсарів.
 Джордж Тейлор (1904 — 1993) — шотландський ботанік, директор Королівських ботанічних садів в К'ю.
 Метт Тейлор (1973) — британський астрофізик, відомий завдяки місії «Розетта».
 Найджел Пол Тейлор (1956) — британський ботанік.
 Пол Тейлор (1923 — 2015) — американський екофілософ.
 Річард Тейлор (1929 — 2018) — канадо-американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1990 року за піонерські дослідження глибоконепружного розсіювання електронів на протонах і пов'язаних нейтронах.
 Річард Лоуренс Тейлор (1962) — британський та американський математик, що працює в області теорії чисел.
 Роберт Вільям Тейлор (1932 — 2017) — американський піонер Інтернету.
 Фредерік Тейлор (1856 — 1915) — американський інженер, засновник тейлоризму.
 Чарльз Марґрейв Тейлор (1931) — канадський філософ.

Спортсмени

Бокс 
 Джермейн Тейлор (1978) — американський боксер-професіонал, абсолютний чемпіон світу (2005), призер Олімпійських ігор.
 Джош Тейлор (1991) — британський боксер-професіонал, абсолютний чемпіон світу (2021).
 Кеті Тейлор (1986) — професійна ірландська боксерка, олімпійська чемпіонка.
 Мелдрік Тейлор (1966) — американський боксер-професіонал, чемпіон світу, олімпійський чемпіон.

Футбол 
 Грем Тейлор (1944 — 2017) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Девід Тейлор (1954 — 2014) — шотландський футбольний функціонер.
 Девід Тейлор (футболіст, 1965) (1965) — валлійський футболіст.
 Джек Тейлор (1914 — 1978) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Джермейн Тейлор (1985) — ямайський футболіст, захисник збірної Ямайки.
 Джим Тейлор (1917 — 2001) — англійський футболіст, захисник збірної Англії.
 Ентоні Тейлор (1978) — англійський футбольний арбітр.
 Метью Тейлор (1981) — англійський футболіст, півзахисник.
 Ніл Тейлор (1989) — валлійський футболіст, захисник збірної Уельсу.
 Пітер Тейлор (1953) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Раян Тейлор (1984) — англійський футболіст, захисник.
 Роберт Тейлор (1994) — фінський футболіст, півзахисник збірної Фінляндії.
 Стівен Тейлор (1986) — англійський футболіст, захисник.
 Томас Тейлор (канадський футболіст) (1880—1945) — канадський футболіст.
 Томмі Тейлор (1932 — 1958) — англійський футболіст, нападник збірної Англії.
 Френк Тейлор (1916 — 1970) — англійський футболіст і футбольний тренер.

Хокей 
 Біллі Тейлор (1919 — 1990) — канадський хокеїст, нападник.
 Дейв Тейлор (1955) — канадський хокеїст, нападник.
 Кріс Тейлор (1972) — канадський хокеїст, нападник.
 Марк Тейлор (1958) — канадський хокеїст, нападник.
 Тім Тейлор (1969) — канадський хокеїст, нападник.

Інші види спорту 
 Браян Тейлор (1951) — американський баскетболіст, захисник.
 Вінс Тейлор (1956) — американський професійний культурист.
 Вінс Тейлор (1960) — американський баскетболіст.
 Ґемма Тейлор-Маґнуссон (1983) — британська ломус.
 Ґері Тейлор (1961) — британський ломус, важкоатлет і бодібілдер.
 Девід Тейлор (1943) — англійський професіональний снукерист.
 Девід Тейлор (1990) — американський борець вільного стилю, чемпіон світу.
 Денніс Тейлор (1949) — північноірландський професіональний снукерист.
 Енджело Тейлор (1978) — американський легкоатлет, спеціаліст з бігу на 400 м, олімпійський чемпіон.
 Іян Тейлор (1954) — британський хокеїст на траві, олімпійський чемпіон.
 Крістіан Тейлор (1990) — американський легкоатлет, який спеціалузіється в потрійному стрибку, олімпійський чемпіон.
 Леон Тейлор (1977) — британський стрибун у воду.
 Марк Тейлор (1960) — британський плавець.
 Морган Тейлор (1903—1975) — американський легкоатлет, чемпіон та призер Олімпійських ігор (1924—1932).
 Моріс Тейлор (1976) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Пітер Тейлор (1984) — новозеландський веслувальник.
 Роберт Тейлор (1948) — американський письменник, американський легкоатлет, спринтер, олімпійський чемпіон.
 Філіп Даглас Тейлор (1960) — англійський професійний гравець в дартс, 16-разовий чемпіон світу.

Інше 
 Джон Тейлор — англійський пірат XVIII ст.
 Джон Тейлор (1808 — 1887) — мормон, третій Пророк і Президент Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.
 Саллі Тейлор (1957) — англійська журналістка та ведуча.
 Бріона Тейлор (1993 — 2020) — афроамериканська лікарка, вбита поліцією.

Див. також 
 Тейлор (ім'я)
 Тейлор — інші значення

Англійські прізвища